Navata puede referirse a:

 Navata, población española, en la provincia de Gerona.
 La Navata, zona residencial española, en el municipio de Galapagar (Madrid).
 Estación de Galapagar-La Navata.
 Una Balsa (embarcación) o nabata, ver almadía.